

Воронежская область 

Упразднены в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения.

 Липецкая область Острогожского района
 Липецкая область Семилукского района

Липецкая область 
 Девицкий сельсовет Усманского района